Norwich steht für:

 Norwich City, englischer Fußballverein
 Norwich Terrier, britische Hunderasse
 Norwich University, private Militär-Hochschule in Northfield, Vermont
 Bistum Norwich, Sitz in Norwich, Connecticut
 Norwich (Kanarienvogel), englische Positurrasse der Kanarienvögel

Norwich ist der Name folgender Orte

in England:
 Norwich, Grafschaft Norfolk

in Jamaika:
 Norwich (Jamaika)

in Kanada:
 Norwich (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Norwich (Connecticut)
 Norwich (Georgia)
 Norwich (Iowa)
 Norwich (Kansas)
 Norwich (Massachusetts)
 Norwich (City, New York)
 Norwich (Town, New York)
 Norwich (North Dakota)
 Norwich (Ohio)
 Norwich (Vermont)
 Norwich Bridge, Massachusetts
 Norwich Corners, New York

Norwich ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Heinrich Norwich (1771–1858), deutscher Kaufmann und Entomologe
 John Julius Norwich (1929–2018), britischer Adliger, Schriftsteller und Moderator, siehe John Julius Cooper, 2. Viscount Norwich
 Walter Norwich († 1329), englischer Beamter, Richter und Politiker

Siehe auch:
 Norwich Township
 Viscount Norwich, britischer Adelstitel